Босой:
 Босой — покинутый аул в Чеберлоевском районе Чеченской Республики.
 Никанор Иванович Босой — персонаж романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита».

Фильмы

См. также 

 Босо-обувь
 
 Босые
 Босый, Дмитрий Филиппович
 Галина Босая
 Костёл кармелитов босых
 Монастырь босых кармелиток
 Монастырь и костёл кармелиток босых
 Орден босых кармелитов